EUSA ist die Abkürzung für:

 European University Sports Association
 Eighth United States Army

EUSA